Баран — фамилия. Известные носители:
 Баран, Василий Васильевич (1911—1949) — украинский националист, деятель ОУН-УПА.
 Баран, Владимир Данилович (1927—2019) — украинский археолог.
 Баран, Евгений Михайлович (род. 1961) — украинский литературный критик.
 Баран, Людмила Владимировна (род. 1968) — белорусский физик.
 Баран, Марцин (род. 1963) — польский поэт, эссеист, журналист.
 Баран, Михаил Лукич (1884—1937) — украинский общественно-политический и военный деятель.
 Баран, Николай Андреевич (1907—1983) — украинский врач и организатор здравоохранения.
 Баран, Пол (Paul Alexander Baran; 1910—1964) — американский экономист.
 Баран, Пол (Paul Baran; 1926—2011) — американский инженер, пионер интернета.
 Баран, Примо (, род. 1943) — итальянский гребец (академическая гребля), олимпийский чемпион 1968 года
 Баран, Ренан (род. 1987) — боец смешанных единоборств, экс-чемпион Ultimate Fighting Championship.
 Баран, Роберт (род. 1992) — польский спортсмен, борец вольного стиля. 
 Баран, Степан Иванович (1879—1953) — деятель украинского национализма, юрист, писатель и журналист.
 Баран, Тихон Максимович (1932—1944) — белорусский партизан Великой Отечественной войны.
 Баран, Фил (Phil S. Baran) — американский химик-органик.
 Баран, Хенрик (род. 1947) — американский литературовед.
 Баран, Яков Ионович (1916—1990) — советский инженер, конструктор танков.
 Баран-Фальк, Риа (1922—1986) — западногерманская фигуристка.